Dit is de wereldranglijst van januari 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 januari 2012.

Mannen 01